Леони́д Ники́тович Хрущёв (10 ноября 1917, Юзовка — 11 марта 1943, Думиничский район, Смоленская область, СССР) — советский военный лётчик, гвардии старший лейтенант ВВС (4.04.1942). Сын Н. С. Хрущёва от первого брака (с Е. И. Писаревой). Участвовал в Советско-финской и Великой Отечественной войнах. Погиб в бою.

Биография

Ранние годы 
Согласно собственноручно написанной автобиографии, Леонид в 1932 году окончил школу-семилетку, в том же году поступил в школу фабрично-заводского ученичества, и с 17 лет пошёл работать слесарем на завод «Мосрентген».

Его первой женой была Роза Трейвас; брак был недолгим, так как он был аннулирован по личному распоряжению Н. С. Хрущёва, т.к. дядя Розы - парфункционер Борис Трейвас - был арестован и расстрелян.

У 17-летнего Леонида Хрущёва и Эсфири Наумовны Этингер родился сын Юрий (1935—2003, погиб в автоаварии).

Его второй женой (с 1939 года) стала Любовь Сизых (28 декабря 1912 — 7 февраля 2014). В браке родилась дочь Юлия (1940—2017, мужья — Николай Шмелёв и Лев Сергеевич Петров (1922-1970), 2 дочери от второго брака Нина Львовна Хрущёва (1963), Ксения Львовна Хрущёва (1964-2016); погибла, попав под поезд), которую после гибели Леонида удочерил Никита Сергеевич.

Член ВЛКСМ с 1937 года.

Военный лётчик 

В 1933 году стал курсантом Балашовской школы пилотов Гражданского воздушного флота, которую закончил в 1937 году. Затем в 1938 году окончил курсы усовершенствования командного состава ВВС в Ульяновске. В 1938 году короткое время работал лётчиком-инструктором на Центральных авиационных курсах в Москве, в том же году переведён на такую же работу в Киев. В феврале 1939 года, добровольно поступив в Красную Армию, был зачислен слушателем подготовительного курса командного факультета Военно-воздушной академии им. Жуковского. В феврале 1940 года переведён в Энгельсскую военную авиационную школу, которую окончил в мае 1940 года. 

По утверждению С. А. Микояна, когда началась советско-финская война, Леонид Хрущёв попросился на фронт, и его просьба была удовлетворена. Совершил более тридцати боевых вылетов на самолёте Ар-2, бомбил линию Маннергейма.

С 1940 года служил командиром экипажа бомбардировщика СБ в составе 134-го бомбардировочного авиационного полка 46-й авиационной дивизии (ВВС Московского военного округа), полк базировался в районе Aндрeaполя (Kaлининская oбласть).

С первых чисел июля 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне, полк и дивизия воевали в составе ВВС 22-й армии Западного фронта  Совершив 12 боевых вылетов, уже 16 июля 1941 года был представлен командиром дивизии к ордену Красного Знамени (награждение не состоялось).

27 июля 1941 года в воздушном бою у железнодорожной станции Изоча самолёт Хрущёва был подбит, Леонид еле дотянул до линии фронта, на нейтральной полосе совершил аварийную посадку, при которой получил тяжёлое ранение ноги, и на год выбыл из строя. Проходил лечение в Куйбышеве, где познакомился со Степаном Микояном.

В феврале 1942 года старший лётчик 134 СБАП Западного фронта лейтенант Хрущёв награждён орденом Красного Знамени за 27 боевых вылетов, бомбёжку артиллерии и танков противника в районе Великих Лук и бомбёжку немецкой переправы в районе Десны, смелость и мужество.

В марте 1942 года выписан из госпиталя и направлен для переподготовки в 3-й отдельный учебно-тренировочный авиационный полк, где прошёл переобучение на истребитель Як-7.

По воспоминаниям Рады Хрущёвой (единокровной сестры Леонида) и Степана Микояна, осенью 1942 года Леонид на вечеринке, будучи пьяным и играя в Вильгельма Телля (вместо арбалета использовался пистолет), застрелил по неосторожности моряка, за что, по одним данным, он был осуждён на восемь лет с отбыванием на фронте (этот факт подвергается сомнению Ниной Хрущёвой). По другим данным, инцидент быстро «замяли» без каких-либо судебных инстанций. В той компании, кроме Хрущёва и погибшего моряка, по словам С. А. Микояна был ещё Рубен Ибаррури (однако Рубен Ибаррури летом 1942 года воевал под Сталинградом, 24 августа был тяжело ранен, а 3 сентября 1942 года скончался в эвакогоспитале и на вечеринке не присутствовал). По утверждению тогдашнего заместителя Берии И. А. Серова, ему доложили об инциденте и он посоветовал начальнику УНКВД применить наказание в виде отправки на передовые фронтовые позиции: "Мне было жалко Хрущева, который находился на Сталинградском фронте, а сын спьяна отколол такой номер. По тем законам допускалось за такое преступление осудить на условный срок с отправкой на передовые позиции. Я посоветовал им вместе с прокурором принять такое решение". 

В декабре 1942 года он был направлен в 18-й гвардейский истребительный авиаполк 303-й авиационной истребительной дивизии 1-й воздушной армии (Западный фронт). За три неполных месяца старший лейтенант Хрущёв успел совершить 28 учебных и шесть боевых вылетов, участвовал в трёх воздушных боях.

Гибель 

11 марта 1943 года Хрущёв не вернулся из боевого вылета. Его самолёт был сбит в районе Кожановка—Ясенок—Ашково. По воспоминаниям сопровождавшего его лётчика И. А. Заморина: «Когда FW-190 рванулся на мою машину в атаку, зайдя мне снизу под правое крыло, Лёня Хрущёв, чтобы спасти меня от смерти, бросил свой самолёт наперерез огневому залпу фоккера… После бронебойного удара самолёт Хрущёва буквально рассыпался у меня на глазах!».

Командование 18-го гвардейского истребительного авиационного полка организовало поиски места падения самолёта с воздуха, были запрошены партизаны, но поиски результатов не дали. Спустя полтора месяца Леонид Хрущёв был исключён из списков части как пропавший без вести. В июне 1943 года посмертно был награждён орденом Отечественной Войны I степени (был представлен в апреле 1943 года).

Вскоре после этого его жену Любовь Сизых арестовали по подозрению в шпионаже и отправили в лагеря на пять лет. В 1948 году её отправили в ссылку в Казахстан. Окончательно она освободилась в 1956 году.

Как свидетельствовал переводчик Виктор Суходрев, спустя годы Хрущёв вспоминал о Леониде как о погибшем на войне.

Память 
Фамилия старшего лейтенанта Хрущёва упоминается на мемориальной доске братского кладбища города Жиздры Жиздринского района Калужской области. По документам высказываются предположения о его захоронении там.

Конспирологические версии исчезновения Л. Хрущёва 

Существуют иные версии исчезновения Леонида Хрущёва. В частности, известна версия В. Удилова, утверждающего, что Леонид по своей воле перелетел к немцам и начал с ними сотрудничать. Затем он, якобы по требованию Сталина, был выкраден спецгруппой СМЕРШ и расстрелян в Москве. Другое предположение — Леонид был приговорён, с ведома Сталина, к высшей мере наказания за другое преступление, подробности которого неизвестны. Этой версии придерживался и лично знакомый с Л. Хрущёвым маршал авиации И. И. Пстыго. Удилов предполагает, что здесь кроется секрет патологической ненависти Никиты Хрущёва к Сталину, и делает весьма далеко идущие выводы: деятельность Никиты Хрущёва после смерти Сталина, расстрел Берии объясняются личной местью за смерть сына. Родственники и сослуживцы Хрущёва неоднократно опровергали эти версии.

Внучка Леонида Нина Хрущёва считает, что дезинформацию о предательстве её деда целенаправленно распространял КГБ, чтобы очернить Хрущёва после отставки. Существовали публикации, в частности на радио «Свобода», согласно которым внучке Леонида Нине информацию о предательстве Леонида якобы сообщил лично Вячеслав Молотов. Однако сама она в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 3 августа 2019 года заявила, что Молотов сказал ей прямо противоположное: что Леонид не был предателем, а погиб в бою.

Герой Советского Союза А. А. Щербаков писал: «В целом концепция „месть Хрущёва Сталину за сына“ явно не проходит. Выступая против культа личности Сталина, Хрущёв имел какие-то другие побудительные мотивы».

Образ в кино 
 Сталинград (фильм, 1989) — в роли Леонида Хрущёва Андрей Смоляков

Примечания

Литература 
 Колесник А. Н. Лётчик Л. Н. Хрущёв // Военно-исторический журнал. — 1989. — № 11. — С. 91—95.
 Пестов Б. Е. Погиб? Пропал без вести? Жив? // Военно-исторический журнал. — 1990. — № 4. — С. 78—80.
 The Lost Khrushchev: A Journey into the Gulag of the Russian Mind. By Nina Khrushcheva. Tate Publishing; 320 pages.

Ссылки 
 Сухомлинов А. Без вести пропавший. В марте 43-го исчез старший сын Хрущева Леонид // «Совершенно секретно». — 2000. — № 3.
 Дронов Н. Н. Как погиб сын Хрущёва? // Советская Россия. — 2004. — 6 мая.
 Нина Хрущёва. Презумпция невиновности Леонида Хрущёва // Огонёк. — 2004. — № 31. — С. 61—63.
 «A Soviet memoir:Lost in translation», The Economist, Jul 12th 2014 Рецензия на книгу Н. Хрущёвой о Леониде Хрущёве.  

Выпускники Балашовского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Дети Хрущёва
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Умершие в Думиничском районе